Csehország
 Mlýnek, Nový Kostel településrésze a Chebi járásban
 Mlýnek, Žižice településrésze a Kladnói járásban